El Torneig de Belgrad 2021, també conegut com a Serbia Open 2021, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP Tour 250 de l'ATP. La cinquena edició del torneig i es va celebrar entre el 19 i el 25 d'abril del 2021 al Novak Tennis Center de Belgrad, Sèrbia.

Aquest torneig va tornar al circuit masculí després de ser cancel·lat l'any 2012, i ho va aconseguir adquirint els drets del torneig de Budapest.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 
 

2021
ATP Tour 2021